Баскетбольный турнир на летних Олимпийских играх 1996 года прошёл с 20 июля по 4 августа. Матчи прошли в зале колледжа Морхаус (, 6000 мест), а также на части арены «Джорджия-доум» (решающие матчи). На арене «Джорджия-доум» также проходили соревнования по спортивной гимнастике и гандболу.

Сборные США одержали победы и в мужском, и в женском турнире, не потерпев ни одного поражения. У женщин сборные Бразилии и Австралии впервые в своей истории завоевали награды Олимпийских игр.

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Группа «A»

Группа «B»

за 9-12 места

за 5-8 места

Мужчины

Группа «А»

Группа «B»

за 9-12 места

за 5-8 места

Ссылки 
 Женский турнир 1996 года на сайте ФИБА
 Мужской турнир 1996 года на сайте ФИБА

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
1996 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в США